15. etape af Vuelta a España 2020 var en 230,8 km lang , som blev kørt den 5. november 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Harry Tanfield () – gennemførte ikke
  Gerben Thijssen () – gennemførte ikke
  Pim Ligthart () – gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

15